Der Advanced High-performance Bus (AHB) ist Teil der Advanced Microcontroller Bus Architecture (AMBA) von ARM Limited (ARM).

Der AHB unterstützt: 
 mehrere Bus-Master  
 burst transfers
 split transactions
 pipelined operations
 single-cycle bus master handover
 single clock operation
 non-tristate implementation 
 große Busbreiten (64/128 Bit).

Dabei ersetzt AHB in neuen Systemen den älteren ASB, dessen Funktionsumfang geringer ist.

Eine einfache Transaktion auf dem AHB besteht aus einer Adressphase und einer anschließenden Datenphase, dauert also ohne wait states nur zwei Takte. Dabei wird der Zugriff auf das Zielgerät über einen Arbiter mittels einer Mux gesteuert (non-tristate), so dass jeweils nur ein Bus-Master Zugriff auf den Bus hat.

Der Zugriff auf den Control-Bus in der Adressphase und den Datenbus in der Datenphase wird unabhängig nacheinander zugeteilt, so dass in der gleichen Taktphase ein Bus-Master die Adress- und Kontrollleitungen anlegen kann, während ein zweiter Master Daten liest oder schreibt (pipelined operations).

Literatur 
 ARM926EJ-S Development Chip Reference Manual

Einzelnachweise 

On-Chip Bus

en:AMBA High-performance Bus